Слава России — многозначный термин.

Корабли 
 «Слава России» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, спущенный на воду в 1733 году.
 «Слава России» — парусный линейный корабль Балтийского флота России, спущенный на воду в 1774 году.
 «Слава России» — шхуна, построенная для участия в экспедиции И. И. Биллингса и Г. А. Сарычева.

Альбомы 
 «Слава России» — альбом группы «Пилигрим» 2007 года.
 «Слава России» — демозапись группы «Коловрат» 1995 года.

Лозунг 
 Слава России — лозунг и приветствие движения Русского национального единства.
 Слава России — лозунг российской Партии Родина.
 Слава России — один из лозунгов Русского Марша.
 Слава России — один из лозунгов АНС.

Другое 
 Слава России — мыс в штате Аляска (США).